Key Largo – isola della Contea di Monroe, Florida (Stati Uniti d'America)
Key Largo – commedia di Maxwell Anderson del 1939
L'isola di corallo (Key Largo) – film del 1948 diretto da John Huston
Key Largo (Native Tongue) – romanzo di Carl Hiaasen del 1991
Key Largo – gioco da tavolo di Bruno Faidutti, Paul Randles e Mike Selinker del 2005
Key Largo musicista inglese di musica blues, esponente del British Blues degli anni sessanta